Цедвиц, Эвальд фон (Ewald von Zedtwitz; 1840—1896) — немецкий писатель.
 Цедвиц-Либенштейн, Клеменс фон (Clemens von Zedtwitz-Liebenstein; 1814—1896) — австрийский граф и поэт.

Примечания